Косвей - фамилия:
 Косвей, Мария (1760—1838) — английская художница, жена Ричарда Косвея.
 Косвей, Ричард (1742—1821) — английский художник-портретист. 
 Косвей (река) — река в Архангельской области, приток Покшеньги.